Toral puede hacer referencia a:
 San Esteban del Toral, localidad del municipio de Bembibre en la provincia de León;
 Santibáñez del Toral, localidad del municipio de Bembibre en la provincia de León;
 Toral de Merayo, localidad del municipio de Ponferrada en la provincia de León;
 Toral de Fondo, localidad del municipio de Riego de la Vega en la provincia de León;
 Toral de los Guzmanes, municipio de la provincia de León;
 Toral de los Vados, municipio de la provincia de León;
 El Toral, lugar del concejo de Proaza en el Principado de Asturias;
 El Toral, lugar del concejo de Salas en el Principado de Asturias;
 El Toral, lugar del concejo de Villaviciosa en el Principado de Asturias;